Cassels ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Cassels (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Harold Cassels (1898–1975), britischer Hockeyspieler
 James Cassels (1907–1996), britischer Generalfeldmarschall
 John Cassels (1922–2015), britischer Mathematiker
 Richard Cassels (1690–1751), in Irland tätiger, deutscher Architekt